1998 Голяма награда на Испания е 28-ото за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 10 май 1998 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Репортаж 
Мика Хакинен и Дейвид Култард от Макларън са на първо и второ място в квалификациите с разлика между тях 0.7 секунди. След тях са Михаел Шумахер от Ферари на трета позиция и Джанкарло Фисикела от Бенетон на четвърто място. Интересното е че първите трима от квалификациите си запазиха позициите и в състезанието.

На старта Макларъните стартираха добре с изключение на Михаел чийто старт е лош и остана на пета позиция след Фисикела и Еди Ървайн. Така се запазиха позициите преди Фисикела и Ървайн да бъдат замесени в инцидент на първия завой на 28 обиколка. Преди това те вече са зад Шумахер. Това доведе съотборника на Фисикела Александър Вурц на 4-та позиция пред пилотита на Стюарт Гран При, Рубенс Барикело и Жак Вилньов от Уилямс на 5-а и 6-а позиция. Останалите пилоти които са завършили са Хърбърт, Френтцен, Трули, Алези, Ралф Шумахер, Магнунсен, Такаги, Накано, Туеро и Оливие Панис.

Пилотите на Ероуз отново имаха трагичен уикенд след Сало и Диниз отпаднаха поради проблем с двигателите в 20 и 21 обиколка.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Това е за първи път през сезон 1998 пилот да не е минал бариерата от 107% време от времето на първия. Рикардо Росет е единствения който не е минал бариерата.

Източници 
 

Голяма награда на Испания